Najkorisniji igrač NBA All-Star utakmice je nagrada National Basketball Associationa (NBA) za najboljeg igrača NBA All-Star utakmice. Nagrada je osnovana 1953. godine. Glasovanje se provodi na način da komisija da svoj glas za igrača kojeg smatraju najboljim tako da igrač koji ima najviše glasova osvaja nagradu, a ponekad se zna dogoditi da igrači koji imaju isti broj glasova podijele nagradu. NBA All-Star utakmica 1999. godine nije održana zbog štrajka. 

Bob Pettit i Kobe Bryant su jedini igrač koji su ovu nagardu osvajali čak četiri puta, dok su igrači poput Michaela Jordana, Oscara Robertsona i Shaquillea O'Neala ovu nagradu osvajali tri puta. Bob Cousy, Magic Johnson, Julius Erving, Isiah Thomas, Karl Malone, Allen Iverson i LeBron James ovu nagradu osvajali su dva puta, a LeBron James je na All-Star utakmici 2006. godine, sa samo 21 godinom, postao najmlađi dobitnik ove nagrade. 

U povijesti se četiri puta dogodilo da su igrači morali podijeliti nagradu: 1959. Elgin Baylor i Bob Pettit, 1993. Karl Malone i John Stockton, 2000. Shaquille O'Neal i Tim Duncan i 2009. Kobe Bryant i Shaquille O'Neal. Time je O'Neal postao prvi igrač koji je dva puta morao podijeliti ovu nagradu. Tim Duncan je jedini dobitnik ove nagrade koji nije rođen u SAD-u. Duncan ima i američko državljanstvo, ali smatra se stranim igračem jer nije rođen ni u jednoj državi SAD-a. Posljednji dobitnici ove nagrade su Kobe Bryant i Shaquille O'Neal.

Pobjednici 

Napomene
 NBA All-Star utakmica 1999. nije održana zbog štrajka.
 Igrači koji su podijelili nagradu za najkorisnijeg igrača All-Star utakmice

Izvori 
General
Povijest All-Star utakmica NBA.com Turner Sports Interactive, Inc Preuzeto 2008-07-23

Nagrade NBA lige